Diclonius est un ancien nom du dinosaure Anatotitan.
 Dans le manga Elfen lied, les diclonius sont des créatures humanoïdes.